Casillas hace referencia a varios artículos:

Localidades
Casillas (Santa Rosa), Guatemala.

En España
 Casillas de Marín de Abajo, localidad del municipio de Higueruela, provincia de Albacete;
 Las Casillas (Níjar), localidad del municipio de Níjar, provincia de Almería;
 Casillas de Chicapierna, localidad del municipio de Becedillas, provincia de Ávila;
 Casillas (Ávila), municipio de la provincia de Ávila;
 Las Casillas (Hoyorredondo), localidad del municipio de Hoyorredondo, provincia de Ávila;
 Casillas (Villarcayo), localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos;
 Casillas de Coria, municipio de la provincia de Cáceres;
 Casillas de Velasco, localidad del municipio de Montoro, provincia de Córdoba;
 Casillas (Órdenes), lugar de la parroquia y municipio de Órdenes, provincia de La Coruña;
 Casillas de Ranera, localidad del municipio de Talayuelas, provincia de Cuenca;
 Casillas (Atienza), localidad del municipio de Atienza, provincia de Guadalajara;
 Casillas de Mures, localidad del municipio de Alcalá la Real, provincia de Jaén;
 Las Casillas (Martos), localidad del municipio de Martos, provincia de Jaén;
 Las Casillas (Viñuela), localidad del municipio de Viñuela, provincia de Málaga;
 Casillas (Murcia), localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia;
 Las Casillas (Murcia), localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia;
 Casillas de Morales, localidad del municipio de Antigua, provincia de Las Palmas;
 Las Casillas (Mogán), localidad del municipio de Mogán, provincia de Las Palmas;
 Casillas del Ángel, localidad del municipio de Puerto del Rosario, provincia de Las Palmas;
 Las Casillas (Santa Brígida), localidad del municipio de Santa Brígida, provincia de Las Palmas;
 Las Casillas (Valsequillo de Gran Canaria), localidad del municipio de Valsequillo de Gran Canaria, provincia de Las Palmas;
 Casillas de Flores, municipio de la provincia de Salamanca;
 Casillas de las Erías, localidad del municipio de Santibáñez de la Sierra, provincia de Salamanca;
 Lomo las Casillas, localidad del municipio de Santa Cruz de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Las Casillas (Laredo), localidad del municipio de Laredo, Cantabria;
 Casillas de Berlanga, localidad del municipio de Caltojar, provincia de Soria;
 Las Casillas de Bezas, localidad del municipio de Albarracín, provincia de Teruel.

 Casillas de Díaz, en el valle del Guadalhorce, provincia de Málaga.

Personas
 Iker Casillas, portero español.